Shake It Up (telessérie)
Shake It Up (álbum de The Cars)
"Shake It Up" (canção de Kumi Koda)

Desambiguações de artes